Zuiddorpepolder kan verwijzen naar twee polders in Zeeuws-Vlaanderen:
 Zuiddorpepolder (noorddeel)
 Zuiddorpepolder (zuiddeel)